Ying () ist die offizielle Pinyin-Umschrift des chinesischen Familien- und Clannamens. Berühmt wurde der Name durch die königliche Familie von Qin und die gleichnamige Dynastie. Ying Zheng war der erste Kaiser des vereinigten Chinesischen Reiches.

Durch Aufspaltung entstanden mehrere Familien, die sich auf die großen Ahnen des Clan Ying beziehen. Dazu gehört beispielsweise die Familie Zhao (). Die Familie gehört zum Clan der Ying und begründete später die Song-Dynastie. Insgesamt vierzehn Familiennamen beziehen sich auf die Ahnen der Ying.

Herkunft der Familie Ying 
Shaohao hatte das Kind Gaoyao (皋陶). Gaoyao zeugte den Sohn Boyi (伯益). Boyi (伯益) half die Flut zu bekämpfen und bekam den Namen Ying (嬴), in der frühe Zeit der Xia-Dynastie. Yu der Große belehnte den Sohn von Boyi mit dem Staat Dengfeng. Daraus entstand der Staat Ying (英). Weitere Kinder von Boyi wurden die Herren von Liu (六) und Xu (許). Daraus entstanden die Clans der Ying (赢) in Ying (英), der Liu (劉) in (六) und der Xu (許) in Henan.

Am Ende der Shang-Dynastie waren die Ying eine machtvolle feudale Herrscherfamilie. Feilian (蜚廉) von den Ying (皋) war General und Feudalherr unter König Zhou von Shang. Nach dem Ende der Shang-Dynastie zog der Stamm der Ying nach Shanxi und Gansu.

Der Nachkomme Feizi (非子, Biza) erhielt das Lehen Qin (秦邑) in Shanxi vom König Xiao von Zhou. Er wurde der Gründer der Qin-Dynastie.

Die Bai mit dem Namen Ying, die Xú, die Qiang und weitere nomadisierende Gruppen stammen von diesen Ying von Qin. Auch die Xirong schlossen sich den Qin an. Und die königliche Familie Yíng erschuf eine ganze Reihe von Namen für ihre Untertanen.
Auch das Gebiet Longxi in Gansu gehörte zum Feudalbesitz der Qin und nach dem Fall der Qin-Dynastie wurde das Gebiet von den Xiongnu erobert. Trotzdem blieben einige Mitglieder der Familie Ying in Longxi.

Entwicklung des Ying-Clans

Familienname Ying als Clanname 
 Ying (嬴): Abstammung von Boyi Gründer von Staat Ying (英國)
 Jin 金 (金): Abstammung von Shaohao
 Qi 祁 (祁): Abstammung von Shaohao
 Xú 徐 (徐) aus Qin
 Li 里 (里): Abstammung von Gaoyao
 Li 理 (理): Abstammung von Gaoyao
 Li 李 (李): Abstammung von Li Shiji (李世勣), dem Xu Shiji (徐世勣)
 Gao 高 (高) von Xú (徐)
 Yan 嚴 (嚴) von Qin
 Zhang 張 (張) von Zhang Yi
 Qin 秦 (秦) der Qin-Dynastie
 Feng 奉 (奉)
 Xiao 蕭 (蕭)
 Fei 费 (费)
 Pei 裴 (裴)
 Jiang 江 (江) von Boyi (伯益), von dem Familienzweig in Henan
 Zhao 赵 (赵) von Gaoyang (高揚)
 Gao 高 (高) vom zweisilbigen Familiennamen Gaoyang (高揚)
 Cao 曹 (曹) von Gaoyang (高揚)
 Zhu 朱 (朱) von Gaoyang (高揚)
 Qian 錢 (錢) von Gaoyang (高揚)
 Yu 玉 (玉) von Gaoyang (高揚)
 Dong 董 (董) von Gaoyang (高揚)
 Liang 梁 (梁), gewöhnlich Yang
 Huang 黃 (黃)
 Yang 楊 (楊)
 Ma 马 (马)
 Ge 葛 (葛)
 Gu 谷 (谷)
 Mou 缪 (缪)
 Zhong 钟 (钟)
 Qu 瞿 (瞿)
 Ji 池 (池)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Geschichte chinesischer Familiennamen

Familienname

en:Ying